Кири́лл Па́влович Су́слов (26 октября 1991, Высоковск, Московская область, СССР) — российский футболист, защитник клуба «Факел».

Биография 
Начал заниматься футболом в московском «Динамо», первый тренер — Сергей Силкин. Вскоре перешёл в школу ЦСКА. В 2009 году играл в любительском клубе «Приалит Реутов». В следующем сезоне в молодёжной команде ЦСКА был одним из лидеров по игровому времени, но договор с Сусловым не был продлён. В сезоне 2011/12 выступал за «Динамо» Барнаул. Летом 2012 года перешёл в «Спартак-Нальчик». Через 2 года из-за проблем с финансированием перешёл в «Сокол», через год — в КАМАЗ. В январе 2016 года подписал контракт с клубом Первого норвежского дивизиона «Конгсвингер», с которым стал финалистом Кубка Норвегии. 8 февраля 2018 года пополнил ряды «Амкара». Единственную игру за пермский клуб провёл 20 мая в ответном стыковом матче с «Тамбовом» (1:0), выйдя на замену вместо Дмитрия Белорукова на 61-й минуте.

29 января 2019 перешёл из «Луча» в «СКА-Хабаровск»., став капитаном хабаровской команды.

31 мая 2021 года футболист перешёл в воронежский «Факел»

Достижения 
«Спартак-Нальчик»
 Бронзовый призёр первенства ФНЛ: 2012/13

«Конгсвингер»
 Финалист Кубка Норвегии: 2016

«Факел»
 Серебряный призер первенства ФНЛ 2021/22.

Примечания

Ссылки 
 «На деньги я сейчас забил». Россиянин в финале Кубка Норвегии
 «Тренер говорил: „Сходишь в магазин — будешь в составе“». Как воспитанник ЦСКА спасал карьеру

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Конгсвингер»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Факел» Воронеж